Мария Ивановна, Мария Иоанновна — имя двух русских царевен, скончавшихся во младенчестве:
 Мария Ивановна (дочь Ивана Калиты) (ум.1365) — княжна московская, замужем с 1328 года за Константином Васильевичем (князем Ростово-Борисоглебским)
 Мария Ивановна (дочь Ивана Грозного) (ум. 1551)
 Мария Ивановна (дочь Ивана V) (ум. 1692)